Az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) a spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe tartozó növénycsalád. Gyakran mutatós virágú, évelő, lágyszárú, hagymás növények tartoznak ide. Murvás, ernyőszerű bogas virágzatuk (az „ernyő” egyvirágú is lehet), hosszú tőkocsányuk van.

Rendszerezés 
Az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) a legtöbb 20. századi rendszerezésben előfordultak, bár a Cronquist-rendszer egy igen tág értelemben vett liliomféléken (Liliaceae) belül írta le. A két családot elválasztó tulajdonság hagyományosan az Amaryllidaceae alsó állású, illetve a Liliaceae felső állású magháza. A 2003-as APG II-rendszer az Amaryllidaceae-t a monocots kládon belül a spárgavirágúakhoz, a hagymafélékhez (Alliaceae) sorolja, de megengedi utóbbiról való leválasztását is, önálló családként. Megkülönbözteti őket a többi hagymafélétől az amarillisz-alkaloidok jelenléte. Az 1998-as APG-rendszer még teljesen önálló családként kezelte.

Fay és Chase (1996) az Agapanthus nemzetséget az Amaryllidaceae-be sorolják (az Agapanthoideae alcsaládba), de az APG II leírásában az Agapanthus az Alliaceae része, opcionálisan saját családot alkotva Agapanthaceae néven. Az Agapanthus felső állású magházaiban tér el a többi Amaryllidaceae-től.

A 2009-es APG III-rendszer az amarilliszfélékhez csatolja a korábban önálló hagymafélék (Alliaceae) és Agapanthaceae családokat.

Alcsaládok:

Agapanthoideae 
Az Agapanthoideae Endl. alcsaládba egyetlen nemzetség, a szerelemvirág (Agapanthus L'Hér.) tartozik.

Allioideae 
Tipikus szervük a hagymagumó. Kéntartalmú, jellegzetes illatú allilolajokat tartalmaznak. Bogas szerkezetű fejecske- vagy ernyővirágzatuk buroklevélszerű murvalevelekkel övezett. Felső állású magházuk van.

Nemzetségek:

Amaryllidoideae 
Az amarilliszfélékhez az Alliaceae és az Agapanthaceae beolvasztása előtt kb. 60 nemzetség tartozott, több mint 800 fajjal. Ezek most az Amaryllidoideae alcsaládban találhatók meg.

Az alcsalád kladogramja:

Nemzetségek:

Fordítás

Források 
 
 Michael F. Fay and Mark W. Chase. 1996. Resurrection of Themidaceae for the Brodiaea alliance, and Recircumscription of Alliaceae, Amaryllidaceae and Agapanthoideae. Taxon 45: 441-451 (abstract)

További információk 
 Amaryllidaceae in Topwalks 
 Amaryllidaceae in Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006.
 Amaryllidaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 27th April 2006. http://delta-intkey.com 
 NCBI Taxonomy Browser
 links at CSDL, Texas 
 International Bulb Society
 Family Amaryllidaceae  - Flowers in Israel

Növénycsaládok